Termin MADA ima više značenja.

 Acetil-S-ACP:malonat ACP transferaza, enzim
 Magen David Adom